Steve Brodie ist der Name folgender Personen:

* Steve Brodie (1907–1989), britischer Biochemiker und Pharmakologe, siehe Bernard B. Brodie
 Steve Brodie (Schauspieler) (1919–1992), US-amerikanischer Schauspieler 
 Steve Brodie (Fußballspieler) (* 1973), englischer Fußballspieler